Западный Токио, также известный как область , ,  или  — это западная часть префектуры Токио, то есть вся префектура Токио к западу от 23 специальных районов Токио. Состоит из 30 муниципалитетов (26 городов (市 си), 3 посёлков (町 мати) и 1 села (村 мура), в отличие от восточной части Токио, которая состоит из 23 специальных районов.

Сегодняшняя префектура Токио, официально называемая Токийским столичным округом (яп. 東京都 Токё-то), является результатом слияния между префектурой Токио и городом Токио, которое произошло в 1943 году. Нынешние 23 специальных районов образовались на территории бывшего города Токио, в то время как область Тама занимает всю остальную часть префектуры. Островные территории Токийского столичного округа, не входят в область Тама.

Список 
23 специальных районов Токио занимают территорию бывшего города Токио, в то время как область Тама занимает всю остальную часть префектуры, кроме островных территорий Токио. Западный Токио состоит из 26 городов, 3 посёлков и 1 села.

Список городов, поселков и сёл

Примечания 

Города префектуры Токио